Брайан Уорд-Перкинс (Bryan Ward-Perkins; ) — британский  и историк Поздней античности. Доктор, профессор Оксфорда.
Возглавляет созданный им же оксфордский Центр поздней античности (Centre for Late Antiquity).
Автор широко обсуждавшейся книги The Fall of Rome and the End of Civilization, отмеченной .

Сын археолога-античника .
Получил образование историка, а также докторскую степень по истории. Как практикующий археолог работал преимущественно в Италии — на протяжении 15 лет каждое лето проводил там полевые исследования. Являлся феллоу оксфордского Тринити-колледжа с 1981 года (в сентябре 2019 года ушел оттуда в отставку).

Публикации
 ‘A most unusual empire: Rome in the fourth century’, in C. Rapp and H. Drake (eds.), City-Empire-Christendom: Changing Contexts of Power and Identity in Antiquity (CUP, 2014).
 The Fall of Rome and the End of Civilization (OUP, 2005). [Переведена на французский, немецкий, греческий, итальянский, японский, португальский, румынский и испанский языки.]

Примечания

Ссылки 
 Интервью 2006 года

Историки Поздней античности